Een stad in Brazilïe, zie Choró
 Een Braziliaanse muzieksoort, zie Choro (muzieksoort)